Dainius Adomaitis – allenatore di pallacanestro ed ex cestista lituano
 Héctor Adomaitis – ex calciatore argentino
 Regimantas Adomaitis – attore cinematografico lituano